Николай Уфимцев:
 Уфимцев, Николай Григорьевич (1923—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Уфимцев, Николай Иванович (1888—1938) — советский партийный деятель.